SCB est un sigle qui peut signifier :
Société de construction des Batignolles
Statistiska centralbyrån, l'office suédois de la statistique
Schlittschuh Club Bern, en français Club des patineurs de Berne, club de hockey suisse
Sporting Club de Bastia, club de football de Ligue 2 française
Sporting club brivadois, club de rugby à XV Fédérale 3 français.
Société Comores Bambao, une société coloniale
Soyons Chimie Biotechnologie, une société Ardéchoise